Suvela é uma ferramenta utilizada para fixar ferraduras de cavalos.É um nome também de um instrumento pontiagudo para perfurar couro. Ferramenta utilizada para manobrar o taco de um remendo de pneu.
Palavra popularmente também utilizada para designar muriçoca de tamanho acima da média.

Ferramentas